Даниэ́л Каште́лу Поде́нсе (; ) — португальский футболист, вингер английского клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» и сборной Португалии.

Клубная карьера 
Поденсе — воспитанник клубов «Белененсиш» и лиссабонского «Спортинга». 3 февраля 2013 года в матче против дубля «Маритиму» он дебютировал в Сегунда лиге в составе дублирующего состава последних. 21 ноября 2014 года в поединке Кубка Португалии против «Эшпинью» Даниэл дебютировал за основной состав. По итогам сезона он стал его обладателем. Летом 2016 года Поденсе на правах полугодовой аренды перешёл в «Морейренсе». 17 сентября в матче против «Эшторил-Прая» он дебютировал в Сангриш лиге. 29 октября в поединке против «Тондела» Даниэл забил свой первый гол за «Морейренсе». В составе клуба он стал обладателем Кубка португальской лиги. В начале 2017 года Поденсе вернулся в «Спортинг». 4 февраля в матче против «Порту» он дебютировал за «львов» в чемпионате.

Летом 2018 года Поденсе перешёл в греческий «Олимпиакос», подписав контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 3 млн евро.

«Вулверхэмптон» 
30 января 2020 года Даниэл Поденсе стал игроком английского клуба «Вулверхэмптон Уондерерс». Сумма трансфера составила 16,6 миллиона фунтов стерлингов, контракт заключён до лета 2024 года.

Международная карьера 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Португалии Поденсе принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Сербии, Испании и Македонии. В поединке против македонцев Даниэл забил гол.

Достижения 
 «Спортинг»
 Обладатель Кубка Португалии: 2014/15
 Обладатель Кубка португальской лиги: 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Вулверхэмптон Уондерерс»
 Профиль футболиста на сайте Португальской футбольной федерации

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Спортинг B» Лиссабон
Игроки ФК «Морейренсе»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»